Place des Pyramides, piazza di Parigi
 Pyramides, stazione della metropolitana di Parigi